

Patronyme 

 Mani Haghighi (1969-), réalisateur iranien ;
 Raoof Haghighi (1976-), peintre irano-britannique ;
 Alireza Haghighi (1988-), footballeur iranien.

Patronyme iranien